Greuel ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Greuel († 2009), deutscher Künstler
 Gert-Martin Greuel (* 1944), deutscher Mathematiker
 Horst Greuel (* 1936), deutscher Fußballspieler
 Luise Greuel, deutsche Rechtspsychologin
 Ursina Greuel (* 1971), Schweizer Theaterregisseurin und -produzentin
 Willkit Greuèl (1918–2018), deutscher Theaterschauspieler und Regisseur

Greuel ist der Ortsname von:

 Greuel (Bergisch Gladbach), Ortsteil im Stadtteil Sand von Bergisch Gladbach
 Greuel (Wuppertal), Wohnplatz im Stadtteil Cronenberg von Wuppertal
 Greuel (Remscheid), Wohnplatz im Stadtteil Lennep von Remscheid
Greuel (Solingen), Ortslage im Stadtteil Aufderhöhe von Solingen

Siehe auch:

 Gräuel, bezeichnet etwas, das Grauen erregt
 Greul
 Kreul